Pionyerszkij – település Oroszországban, Hanti- és Manysiföld Szovjetszkiji járásában
Pionyerszkij – település Oroszország Kalinyingrádi területén
Pionyerszkij – település Oroszországban, a Kamcsatkai határterület Jelizovói járásában
Pionyerszkij – település Oroszországban, a Szverdlovszki terület Irbiti járásában